

Patronymes 
 Mina Zerrouk (1952-2008), journaliste et militante féministe algérienne.

Prénom 
 Zerrouk Mokdad, chef d'orchestre algérien.